Bulla steht für:
 Bulla (Anatomie), knöcherne, blasenartige Strukturen im Bereich des Schädels
 Bulla, über das Hautniveau erhobener, flüssigkeitsgefüllter Raum, siehe Hautblase
 Bulla (Lunge), krankhafte Veränderungen an den Lungen, siehe Lungenemphysem #Einteilung
 Bulla (Schnecke), Tiergattung, siehe Bullidae
 Titularbistum Bulla der römisch-katholischen Kirche, ein Bischof ohne eigene Diözese
 Bulla (Archäologie), antike Form eines Amuletts

Bulla ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Bulla (* 1984), deutsche Redakteurin und Sachbuch-Autorin 
 Bulla (Felix) (um 200 n. Chr.), Rebellenführer in Italien
 Carl Oswald Bulla (1855–1929), deutscher Fotograf
 Carlos Alberto Bulla (* 1943), argentinischer Fußballspieler
 Edmonda Bulla (1763–1811), deutsche Theaterschauspielerin
 Elma Bulla (1913–1980), ungarische Schauspielerin
 Franz Bulla (Friedrich Heinrich Bulla, 1754–1819), deutscher Theaterschauspieler, -leiter und -regisseur
 Gisela Bulla (1932–2018), deutsche Autorin und Politikerin
 Hans Georg Bulla (* 1949), deutscher Lyriker
 Jürgen Bulla (* 1975), deutscher Autor und Übersetzer
 Max Bulla (1905–1990), österreichischer Radrennfahrer
 Wiktor Karlowitsch Bulla (1883–1938), deutsch-russischer Fotograf der Oktoberrevolution